Hoch kan som auktorsförkortning betyda:

 Ella Hoch
 Peter C. Hoch

Robotskapade auktorsförkortningar